

Бердяш — село, Зілаїрський район, Башкортостан
 Бердяш — село, Караідельський район, Башкортостан

Див. також 
 Бердяш Руський